M109 может означать:
 M109 — объект в каталоге туманностей Мессье
 M109 — американская самоходная артиллерийская установка (САУ), класса самоходных гаубиц